Бальтра () — остров в составе Галапагосского архипелага, принадлежит Эквадору. Остров является частью кантона Санта-Крус провинции Галапагос. Площадь острова —  (по другим данным, ).

На острове Бальтра находится аэропорт   — главный аэропорт островов Галапагос.



География 
Остров Бальтра расположен у северной оконечности острова Санта-Крус и отделён от него  (), ширина которого в самом узком месте составляет около . Через пролив автомобили переправляются на пароме. Севернее острова Бальтра находится небольшой остров Симор, а между ними — небольшой песчаный островок Москера ().

История 
Изначально остров был назван англичанами Саут-Симор ( — «Южный Симор», или Симор-Сур ), — в честь вице-адмирала  (1759—1801). Наиболее раннее из известных использований названия Бальтра (Isla Baltra) можно найти в 3-й части издания South America Pilot, выпущенного Британским Адмиралтейством в 1927 году.

В 1930-х годах остров посетил президент США Франклин Делано Рузвельт, прибывший на борту военного судна USS Houston. В то время правительство США искало место для тихоокеанской военной базы, которую можно было бы использовать для защиты Панамского канала с западной стороны. Этот остров был выбран, поскольку он был близок к центру Галапагосского архипелага, и его поверхность была достаточно плоской.

Строительство военно-воздушной базы началось в феврале 1942 года, во время Второй мировой войны. После завершения строительства это была самая большая военно-воздушная база во всей Южной Америке. Многие жители Эквадора и соседних государств переехали на Галапагосские острова, чтобы работать на строительстве базы и объектов её инфраструктуры.

После окончания войны США передали воздушную базу правительству Эквадора. Со временем там был образован гражданский аэропорт, воздушное сообщение через который началось в 1963 году. В то же время на острове продолжают функционировать эквадорские военно-воздушная и военно-морская базы.

Фотогалерея

Примечания 

Галапагос